Bathylaimus är ett släkte av rundmaskar. Bathylaimus ingår i familjen Tripyloididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Bathylaimus